Zuccoli ist der Familienname von:

Giuliano Zuccoli (* 1943), italienischer Manager
Luciano Zuccoli (eigentlich Luciano von Ingenheim; 1868–1929), italienischer Schriftsteller schweizerischer Herkunft
Ludovico Zuccolo (1568–ca. 1630), italienischer Staatstheoretiker